Куди́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кудинова, Анастасия Валерьевна (род. 1987) — казахстанская легкоатлетка.
 Кудинова, Марина Геннадьевна (род. 1977) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг). 
 Кудинова, Мария Михайловна (1879—1962) — русский советский скульптор.
 Созонова (Ярмоцкая, Кудинова), Надежда Владимировна (род. 1991) — российская регбистка.
 Кудинова, Светлана Сергеевна (род. 1986) — российская байдарочница.